Пазолини, Вальдес (род. 1962) — сан-маринский футболист, нападающий.
 Пазолини, Гастоне (1932—2016) — сан-маринский государственный деятель, капитан-регент Сан-Марино.
 Пазолини, Пьер Паоло (1922—1975) — итальянский кинорежиссёр, поэт и прозаик.
 Пазолини (фильм) () — драматический биографический фильм 2014 года режиссёра Абеля Феррары о последних днях режиссёра Пьера Паоло Пазолини.
 Пазолини, Уберто (род. 1957) — итальянский режиссёр, продюсер и инвестиционный банкир.